Abou Hamza est un prénom. 

 Peter Cherif (1982-), djihadiste français, membre d'Al-Qaïda en Irak et d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique.